Джеймс Ма́йкл Империо́ли (; род. , Маунт-Вернон, штат Нью-Йорк, США) — американский актёр, наиболее известный как исполнитель роли Кристофера «Крисси» Молтисанти в криминально-драматическом телесериале канала HBO «Клан Сопрано». Образ принёс Империоли премию «Эмми» в 2004 году и две номинации на «Золотой глобус» (2003, 2005).

Ранние годы 
Майкл Империоли родился в 1966 году в италоамериканской семье в Маунт-Вернон, штат Нью-Йорк.

Карьера 
Впервые молодой актёр привлёк к себе внимание ролью Спайдера в фильме Мартина Скорсезе «Славные парни» (1990). С тех пор он снялся более чем в сорока фильмах, шесть из которых поставил Спайк Ли: «Тропическая лихорадка» (1991), «Малкольм Икс» (1992), «Толкачи» (1995), «Девушка № 6» (1996), «Кровавое лето Сэма» (1999) и «Олдбой» (2013).

Империоли сыграл множество ролей на телевидении — в сериалах «Полиция Нью-Йорка», «Закон и порядок», «Девчонки», «Офис» и «Блудливая Калифорния». С 2010 года по 2011 исполнял главную роль в детективном телесериале «Детройт 1-8-7». Однако, ключевой ролью в карьере Империоли остаётся роль Кристофера Молтисанти в культовом криминально-драматическом телесериале канала HBO «Клан Сопрано» (1999—2007). Актёрский талант Майкла был отмечен множеством наград, включая высшую телевизионную премию Америки — «Эмми», которую он получил в 2004 году. За эту же роль Империоли дважды номинировался на престижную премию «Золотой глобус» в категории «Лучшая мужская роль второго плана — мини-сериал, телесериал или телефильм» в 2003 и 2005 году.

Также пробовал себя в роли продюсера, режиссёра и сценариста. В 2009 году вышел его режиссёрский дебют — драма «Голодные привидения», где сыграли его коллеги по сериалу «Клан Сопрано» — Стивен Ширрипа, Винсент Куратола и некоторые другие.

Личная жизнь 
В 1995 году женился на Виктории Клебовски, которая родила ему двух сыновей — Вадима (р. 1997) и Дэвида (р. 2001). Империоли вместе с женой основали Студию Данте — малый театр для представления публике новых пьес. В свободное время Империоли занимается тхэквондо. В 2008 году стал буддистом.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Биография и подборка фотографий Майкла Империоли

Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в драматическом сериале